Amálie Nasavsko-Weilburská (7. srpna 1776 – 19. února 1841) byla narozením nasavskou princeznou a sňatkem anhaltsko-bernburskou princeznou.

Původ 
Amálie se narodila jako pčedposlední dcera Karla Kristiána Nasavsko-Weilburského a jeho manželky Karolíny Oranžsko-Nasavské.

Manželství a potomci 
Amálie se 29. října 1793 ve Weilburgu provdala za Viktora II. Karla z Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoymu. Měla sním čtyři dcery:

 Hermína z Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoymu (2. prosince 1797 – 14. září 1817) ⚭ 1815 arcivévoda Josef Habsbursko-Lotrinský (9. března 1776 – 13. ledna 1847)
 Adéla Anhaltská (23. února 1800 – 13. září 1820) ⚭ 1817 August I. Oldenburský (13. července 1783 – 27. února 1853)
 Emma Anhaltsko-Bernbursko-Schaumbursko-Hoymská (20. května 1802 – 1. srpna 1858) ⚭ 1823 kníže Jiří II. Waldecko-Pyrmontský (20. září 1789 – 15. května 1845)
 Ida Anhaltská (10. března 1804 – 31. března 1828);

Po Viktorově smrti se 15. února 1813 provdala za barona Fridricha ze Stein-Liebenstein-Barchfeld (1777–1849).

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 7. srpna
Narození v roce 1776
Úmrtí 19. února
Úmrtí v roce 1841
Nasavsko-weilburská dynastie
Ženy